Ridgewood – dzielnica (ang. neighborhood) nowojorskiego hrabstwa Queens
 Ridgewood – wieś w USA, w stanie New Jersey, w hrabstwie Bergen